

Geografia

Argentina 
 Herrera – comune
 Herrera – comune

Panama
 Herrera – comune

Spagna 
 Herrera – comune
 Herrera de Pisuerga – comune
 Herrera de Soria – comune
 Herrera de Valdecañas – comune
 Herrera de Alcántara – comune
 Herrera del Duque – comune
 Herrera de los Navarros – comune
 La Herrera – comune

Persone 

 Abraham Cohen de Herrera – mistico e kabbalista portoghese
 Alfonso Herrera detto Poncho – cantante e attore messicano
 Alfonso Herrera (o Ferrera) – vescovo della diocesi di Ariano dal 1585 al 1602
 Ander Herrera – calciatore spagnolo
 Claudio Herrera – calciatore uruguaiano
 Helenio Herrera – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Heriberto Herrera – calciatore ed allenatore paraguaiano
 Lola Herrera – attrice spagnola
 Luis Herrera – ciclista colombiano
 Luís Herrera Campíns – politico venezuelano
 María Herrera – motociclista spagnola

Altro
 Trofeo Teresa Herrera – torneo calcistico